Spegel ist
 das schwedische und plattdeutsche Wort für Spiegel
 ein Familienname, siehe 
 Haquin Spegel (1645–1714), schwedischer Theologe
 Heinrich Spegel (Spegelius, † 1380), Fürstbischof von Paderborn
 Joachim Spegel, Münchner Historiker.

Spiegel, Werktitel:
 De Spegel, Erzählung von Hein Bredendiek, 1984
 Flyvende Spegel von Rabbe Enckell
 Sasom i en spegel (Wie in einem Spiegel), Bergman-Film 1961

Siehe auch:
 Cölestin Spegele
 Spiegel (Begriffsklärung)